Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 5 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raúl Viver che ha battuto in finale Gabriel Markus 7-6, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (finale)
 Roberto Azar (semifinali)
 Eduardo Masso (secondo turno)
 Assente

 Danilo Marcelino (secondo turno)
 Massimo Cierro (primo turno)
 Assente
 Václav Roubíček (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991